Storstäder är efter en internationell överenskommelse 1887 alla städer med mer än 100 000 invånare.

Tysklands storstäder 
Listan är över Tysklands storstäder år 2006.

Tysklands tidigare storstäder 
Denna lista täcker städer som har haft över 100 000 invånare, men som numera har en folkmängd som understiger denna gräns.

Externa länkar 
 City Population; The federal states of Germany and all cities of more than 50,000 inhabitants.
 Statistisches Bundesamt i Tyskland

 
Storstäder
Tyskland

az:Almaniya şəhərlərinin siyahısı
bg:Списък на градовете в Германия
cs:Seznam měst v Německu
el:Κατάλογος πόλεων της Γερμανίας
eu:Alemaniako hiri nagusien zerrenda
ko:독일의 인구순 도시 목록
sw:Orodha ya miji ya Ujerumani
sk:Zoznam miest v Nemecku
vi:Danh sách những thành phố lớn của Đức